Гарнизон:
 Гарнизон — военно-административная единица в вооружённых силах некоторых государств (Санкт-Петербургский гарнизон) или личный состав войск (сил), занимающих укреплённый (опорный) пункт для охраны и обороны его в мирное и военное время (например Крепостной гарнизон).
 «Гарнизон» — название акционерного общества в ВС России, управляющего деятельностью открытых акционерных обществ (ОАО) «Авиаремонт», «Спецремонт», «Ремвооружение», «Оборонстрой», «Агропром», «Оборонэнерго», «Военторг» и «Славянка».

См. также 
 Гарнизон Миннерия
 Бессмертный гарнизон